Por A Outra Face pode estar à procura de:
 The Naked Face, A Outra Face em português, livro de Sidney Sheldon;
 A Outra Face (Deborah Ellis), livro de Deborah Ellis.
 A Outra Face (filme), filme de 1997 dirigido por John Woo.

Desambiguação